Paul Mooney ist der Name folgender Personen:

* Paul Mooney (Journalist) (1904–1939), US-amerikanischer Journalist und Autor 
 Paul Mooney (Schauspieler) (1941–2021), US-amerikanischer Comedian, Schauspieler und Autor